Иволги́нское городи́ще или Хуннское городище — устоявшееся название археологического памятника эпохи Хунну в Западном Забайкалье. Шире — Иволгинский археологический комплекс, включающий Большое и Малое городища, а также могильник.

На рубеже I в. до н. э. — I в. н. э. — протогород, пограничный форпост, торговый, административный, ремесленный и земледельческий центр на северной окраине империи Хунну.

Местонахождение 
Археологический комплекс находится в Иволгинском районе Республики Бурятия в 15 км к юго-западу от центра города Улан-Удэ на левобережье Селенги, на первой надпойменной террасе старицы реки, в 1 км юго-восточнее села Нур-Селение, в 1 км к югу от села Сужа, в 1 км от автомагистрали  «Байкал».

Описание комплекса

Большое городище 
Поселение представляло собой мощную крепость квадратной формы размером 340 х 340 м. Площадь укрепления составляла 11,5 га. С внешней стороны стены крепости были «галькобетонные», с внутренней — из толстых деревянных досок. Поселение было укреплено мощным оборонительным поясом, состоящим из четырёх валов, разделённых рвами.

Жители города занимались охотой, рыболовством, скотоводством, земледелием и ремёслами — кузнечным, металлургическим, оружейным, гончарным, косторезным.

Город был густо заселён, дома его обитателей и ремесленные мастерские располагались очень близко друг к другу, образовывая улицы, жилые и производственные кварталы. Поселение имело крестовую планировку.

Жилые дома (всего раскопано 54 строения) были квадратной формы со сторонами от 3 до 7 метров, с углублением пола в грунт до 1 м, покрывались многослойными двускатными крышами, стены и пол обмазывались глиной. Вход устраивался в юго-восточном углу южной стены. Жилища обогревались очагом, сооружённым из каменных плит. Печь находилась напротив входа, в северо-восточном углу. По северной и западной стенам проходил дымоход, так же сложенный из каменных плит и завершавшийся вытяжной трубой в юго-западном углу. В центре города находился самый большой дом прямоугольной формы размером 15 х 11,5 м. Строение было полностью наземным из глинобитных стен толщиной более 1 метра. Система отопления и обогрева была такой же, как и в других жилищах. Скорее всего, это был дом правителя крепости.

Поселение просуществовало почти два века и было разорено предположительно в середине I века н. э. в результате военного нападения.

Малое городище 
Расположено в 100 м к югу от Большого городища. Представляет собой обвалованный трапециевидный участок, с шириной валов в 6—8 м. Длина южного вала — 94 м, западного — 142 м, северного — 15 м. Культурных слоёв в городище не обнаружено, предполагается использование этой территории в качестве загона для скота.

Могильник 
Расположен в 0,8 км к северо-востоку от Большого городища у реки Иволги. Составляет с городищем единый комплекс. На площади в 8000 м² обнаружены 216 могил с останками 244 человек.

История исследования 
Иволгинское городище издавна известно местному бурятскому населению как  — «китайское место».

Впервые было описано в 1927 году В. В. Поповым совместно с В. П. Дуненко и А. Ф. Кобылкиным. В 1928—1929 годах Г. П. Сосновский исследовал три жилища, представляющих собой полуземлянки, и в 1934 году опубликовал описание и план городища. 

В 1949 году в составе Бурят-Монгольской археологической экспедиции был организован Иволгинский отряд, который в 1949—1950 годах произвёл 18 раскопов. Были найдены железоплавильная мастерская, 22 жилища и большое наземное здание.

В 1955 году экспедиция Ленинградского университета под руководством А. В. Давыдовой в 800 метрах к северо-востоку от городища обнаружила могильник. Было раскопано 216 могил. 

В 1973—1974 годах под руководством Е. А. Хамзиной проводилась сплошная паспортизация памятников, — Иволгинский комплекс был поставлен на государственный учёт. 

По состоянию на 2012 год городище исследовано приблизительно на треть.

Современное состояние 
Иволгинское городище представляет собой поле размером 348 м с севера на юг и 194—216 м с запада на восток. С восточной стороны примерно треть памятника уничтожена в результате подмыва рекой Селенгой. На южных границах городища, в окрестностях горы Тологой, находится несколько сакральных мест, где проводят обряды шаманы и буддийские ламы. На северном склоне горы высится субурган.

В 2011 году на международной конференции городов Всемирного наследия Евразии в Стамбуле президент Гуннского фонда Олег Булутов представил общественности проект реконструкции гуннской крепости. Крепость планируется воссоздать в натуральную величину поблизости с Иволгинским городищем. Проект поддержан властями Улан-Удэ. Представители Гуннского фонда и археологи Бурятии готовят проект включения городища в список участков Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Власти Улан-Удэ планируют территорию Иволгинского городища включить в границы столицы Бурятии и благодаря этому состарить город на две тысячи лет.

В 2011 году, в начале сентября, мэрия Улан-Удэ провела День древнего города. Под открытым небом, в центре столицы Бурятии, артисты Бурятского театра оперы и балета представили оперу Джузеппе Верди «Аттила», а дизайнеры этнической одежды устроили показ гуннской коллекции.

С 2005 года каждое лето поблизости с городищем, на берегу Селенги, Гуннский фонд проводит межрегиональный фестиваль гуннской культуры.

Руководство Республики Бурятия и местная общественность в 2016 году открыли памятный камень на хуннском городище. «Молодой город поклонился старому» – говорили о событии присутствовавшие на церемонии.

Реконструкция 
В 2019 году было начата масштабная реконструкция городища.

См. также 
 Баян-Ундэр — хуннская крепость на юге Бурятии
 Дырестуйский Култук — хуннский могильник
 Оргойтон — хуннский могильник с княжескими курганами
 Ильмовая падь — могильник хуннской знати
 Ташебинский дворец

Примечания

Литература 
 Гумилёв Л. Н. «Хунну» 
 Давыдова А. В. Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну, вып. 1. — СПб.: Фонд «Азиатика», 1995. — 287 с.
 Давыдова А. В. Иволгинский могильник. Археологические памятники сюнну, вып. 2. — СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. — 176 с.
 Давыдова А. В., Миняев С. С. Художественная бронза сюнну. Археологические памятники сюнну, вып. 6. СПб.: «ГАМАС», 2008 г.
 
 История Улан-Удэ [Ред. совет: Айдаев Г. А., Тучков С. М., Нагуслаева Т. М., Номогоева В. В., Матвеева А. И.]. — Кемерово: Кузбассвузидат, 2012. — С. 13-17
 Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1976. 248 с.
 Крадин Н. Н. Империя Хунну. Владивосток: Дальнаука, 1996. 164 с. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Логос, 2001/2002. 312 с.
 Лбова Л. В., Хамзина Е. А. Древности Бурятии: карта археологических памятников. — Улан-Удэ, 1999.
 Историко-культурный атлас Бурятии. — М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2001.
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011. стр. 113
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство "Время странствий, 2011. стр. 50.

Ссылки 
 Дашибалов Б. Б., Миягашев Д. А., Дашибалов Э. Б. Новые исследования на Иволгинском городище
 Аркадий Зарубин. Улан-Удэ может стать самым древним городом России // Информ Полис, 10 февраля 2011 
 Улан-Удэ может стать самым древним городом в России // Интерфакс Сибирь, 4 августа 2011 
 Вера Широкова. Самый древний город России // Интерфакс Россия, 4 апреля 2011

Иволгинский район
Городища Бурятии
Культура Бурятии
Могильники
Хунну